Pitileti (Piti Leti) ist der Name mehrerer Orte in Osttimor:

 Pitileti (Aldeia, Tutuala), eine Aldeia im Suco Tutuala, Verwaltungsamt Tutuala, Gemeinde Lautém
 Pitileti (Ort, Tutuala), ein Dorf im Suco Tutuala, Verwaltungsamt Tutuala, Gemeinde Lautém
 Pitileti (Aldeia, Com), eine Aldeia im Suco Com, Verwaltungsamt Lautém, Gemeinde Lautém
 Pitileti (Ort, Com), ein Dorf im Suco Com, Verwaltungsamt Lautém, Gemeinde Lautém

Siehe auch:
 Pitilete